Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 wurde am 9. und 11. August 2002 im Münchener Olympiastadion ausgetragen.

Europameister wurde der Ukrainer Oleksij Lukaschewytsch. Er gewann vor dem Kroaten Siniša Ergotić. Bronze ging an den spanischen Vizeweltmeister von 1999 Yago Lamela.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der ukrainische Europameister Oleksij Lukaschewytsch im Finale mit 8,08 m bei einem Gegenwind von 0,8 m/s, womit er 33 Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm 78, zum Weltrekord 87 Zentimeter.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen mitbenannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
9. August 2002

25 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Drei von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 7,95 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 7,73 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
11. August 2002

Weblinks 
 München European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 20. Januar 2023
 Men Long Jump Athletics XVIII European Championships 2002 Munchen (GER), todor66.com, abgerufen am 20. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 19th European Athletics Championships München GER 06–11 AUG 2002 Olympiastadion, Men Long Jump, S. 649, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 20. Januar 2023
 18. Europameisterschaft 2002 in München, Weitsprung / Männer, leichtathletik.de, abgerufen am 20. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVIII European Championship, Munich 2002, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 20. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2002